Rifle, mot anglès que designa qualsevol arma llarga, com ara un fusell (arma) o una carrabina, que tingui l'ànima estriada per estabilitzar el tret.
 Rifle (Colorado), una ciutat a Garfield County, Colorado, EUA.
 Rifle (moda), una marca italiana de roba.